Číslo 112 má více významů:

 112 (číslo) – číslo
 jednotné evropské číslo tísňového volání – telefonní číslo 112
 112 – rok
 112 př. n. l. – rok
 112 (pořad) – televizní seriál
 silnice II/112 – silnice II. třídy z Benešova do Želetavy